Alfred Meissner (1822–1885) – austriacki poeta
 Alfréd Meissner (1871–1950) – czechosłowacki polityk
 Alfred F.S. Meissner (1883–1952) – polski chirurg-stomatolog